Handicap (nebo též hendikep) je pojem používaný ve více významech, obvykle ve významu nevýhody

 invalida, invalidita – obecné označení pro zdravotně znevýhodněné osoby
zdravotní postižení – výraz používaný v souvislosti s omezením nebo nemožností pracovat (fyzické, psychické, kombinované)
znevýhodnění, nevýhoda
handicap (golf)
hendikep (go)
handicap (šachy)
handicap (dostihy)

Externí odkazy